Флаг Карга́тского муниципального района Новосибирской области Российской Федерации.

Флаг был утверждён 5 июня 2014 года решением Совета депутатов Каргатского района (#398) от 5 июня 2014 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 9935.

Автор идеи флага — В. П. Прохоренко.

Описание 
«Флаг Каргатского района представляет собой прямоугольное полотнище. В скошенном слева золотом и зеленом поле, имеющем лазоревую выщербленную оконечность, тонко окаймленную серебром, черно-серебряная узкая перевязь, сопровождаемая в золотом поле тремя зелеными листьями смородины, расходящимися вверх и в стороны и внизу соединенными с гроздью из 11 черных ягод на зеленом стебле, а в нижнем зеленом поле двумя серебряными стрелами, поставленными в столб. Правая из стрел обращена острием вверх, левая стрела обращена острием вниз.

Отношение ширины флага к его длине 2:3».

Символика флага 
Символика флага основана на аналогичной символике герба Каргатского района.

Золотой (желтый) цвет – символ радушия, гостеприимства, справедливости, а также развитого сельского хозяйства - «золотых» полей, являющегося основным источником богатства и благополучия жителей района. Зеленый цвет – символ надежды, изобилия, возрождения, жизненных сил, красоты сибирской природы. Лазоревый (синий, голубой) цвет – символ благополучия, мира, верности, движения вперед, рек и озер, протекающих и расположенных на территории района. Серебряный (белый) цвет - символ веры, чистоты, искренности, благородства, преданности избранному делу, а также олицетворяет суровые природные условия, сибирскую, долгую зиму. Черный цвет - символ образованности, скромности, осторожности, постоянства в испытаниях.

Листья смородины с гроздью ягод символизируют богатство и красоту местной природы, а также указывают на название района, делая герб гласным. Район и его административный центр - город Каргат получили своё название от реки Каргат, что в переводе с тюркского обозначает "черная ягода" (смородина). 11 ягод символизируют 11 муниципальных образований, расположенных на территории района. Черно-серебряная перевязь символизирует прошедший через территорию района в XVIII в. Московский тракт и построенную в конце XIX в. Транссибирскую железнодорожную магистраль, сыгравшие важную роль в истории освоения и развития района. Разнонаправленные стрелы символизируют движение, развитие, желание жителей района не останавливаться на достигнутом, преодоление преград, а также характеризуют район как охотничий край, славящийся своим природным миром.

Примечания 

Флора в геральдике
Флаги с изображением стрелы